Siki
 Siki, sziget Finnországban, a Saimen-tóban és Villmanstrand községben
 Siki, település Japánban
 Siki, körzet Japánban
 Siki, körzet Afganisztánban
 Gekidan Siki, japán színtársulat
Shiki
 Shiki nyelv, Nigéria egyik bantu nyelve, Bauchi államban beszélik
 Shiki, Ono Fujumi horror regénysorozata, amiből manga- és animesorozat is készült
 7206 Shiki, kisbolygó